Атанас Василев Лебамов () е български емигрантски деец, член на ЦК на Македонската патриотична организация.

Биография 
Атанас Лебамов е роден в костурското село Вишени, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Емигрира в САЩ и се установява заедно със семейството си във Форт Уейн, Индиана. Съпругата му Елена е също от Вишени, техни деца са Александър, дългогодишен секретар на МПО „Костур“ и делегат на 17-ия и 18-ия конгрес на МПО, Борис, Марийка и Афродита (Дита), съпруга на Петър Ацев. Атанас Лебамов е избран на два пъти, между 1922-1923 и 1923-1924 година, за член на ЦК на МПО. Умира през октомври 1932 година.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Дейци на Македонската патриотична организация
Българи в САЩ
Лебамови
Родени във Вишени
Починали във Форт Уейн